Бюе (Манш) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш.
 Бюе (Шер) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.
 Бюе (фр. Bué) - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер Бюе (фр. Buais) - муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія.